Šušnjari su naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno su u sastavu općine Križ. Naselje se proteže na površini od 5,47 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Šušnjarima živi 140 stanovnika i to u 59 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 25,59 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji